GPL est un sigle qui peut désigner :

en français :
 gaz de pétrole liquéfié ;
 glycérophospholipide ;

en anglais :
 GNU General Public License (en français la Licence publique générale GNU), une licence de logiciel libre provenant du projet GNU signifiant au sens large  (garanti public à vie) ;
 , la ligue professionnelle de League of Legends basée en Asie de l'Est, ne comportant pas la Corée, l'une des plus actives.